

Topologie
 Wesel est une ville allemande
Arrondissement de Wesel

Patronymie 

 Bruno Wesel (1967- ) est un dessinateur et coloriste de bande dessinée belge ;  
 Uwe Wesel (1933-), juriste allemand.